Агальцова — женская форма русской фамилии .
 Агальцова, Валентина Александровна (1935—2004) — российский учёный-парковед, ландшафтный архитектор, реставратор.
 Агальцова, Надежда Алексеевна (род. 1938) — учёный, лауреат Ленинской премии за участие в разработке широкоугольных аэросъёмочных объективов.